Gold Star est le label d'une compagnie discographique indépendante américaine. Elle produisit essentiellement du blues, du rhythm and blues, de la musique country (ou "hillbilly") et de la musique cadienne.

Artistes produits : Lil' Son Jackson, Roy Brown

Label discographique indépendant ayant son siège aux États-Unis
Label de blues
Label de musique country